La septième édition des Jeux mondiaux se tient du 14 au  à Duisbourg (Allemagne).

Plus de  athlètes de 94 délégations participent aux compétitions dans 40 sports (34 officiels et 6 de démonstration) pour 179 podiums.

Sports 

Sports de démonstration

Tableaux des médailles

Liens externes 
   Site officiel des Jeux mondiaux 2005